Ordery o tej nazwie:
 Order Kutuzowa (ZSRR)
 Order Kutuzowa (Federacja Rosyjska)